

Calcio 

 A' Katīgoria – campionato di calcio maschile cipriota

Pallavolo 
 A' katīgoria – campionato di pallavolo femminile cipriota
 A' katīgoria – campionato di pallavolo maschile cipriota